Ternat (België)
 Ternat (Frankrijk)

Zie ook
 Ternate (doorverwijspagina)